Die Bezeichnung Kohlapfel wird regional für unterschiedliche Apfelsorten verwendet. 

Sie steht für:
 Brauner Matapfel
 Roter Eiserapfel
 Schwarzschillernder Kohlapfel
 Seestermüher Zitronenapfel